Apocynoideae (собственно кутровые) — подсемейство цветковых растений семейства .

Подсемейство включает около 860 видов в 79 родах; выделяют пять триб (род Hanghomia не включён в какие-либо трибы):

 
Триба Apocyneae включает 28 родов:

Триба Echiteae включает 23 рода:

Триба Malouetieae включает 11 родов:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Триба Mesechiteae включает 9 родов:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Триба Wrightieae включает 7 родов:

Примечания